Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Protassewicz – polski urzędnik samorządowy
 Zygmunt Protassewicz – polski inżynier